Ферхар:

 Ферхар I — король гэльского королевства Дал Риада, правивший с 642 по 650 год.
 Ферхар II (умер в 697) — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 676 по 697 год.